Niemcy:
 Linkenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Linkenbach – rzeka, dopływ Aisch
 Linkenbach – rzeka, dopływ Kyll

Osoby:
 Klaus Linkenbach – niemiecki kompozytor